Lumber Exchange Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lumber Exchange Building (Minnesota), ID-Nr. 83000903
 Lumber Exchange Building (Washington), ID-Nr. 88000604